Giorgio Bellavitis (1926-2009) – fumettista italiano
 Giustiniano Bellavitis (1888-1944) – militare e calciatore italiano,
 Giusto Bellavitis (1803-1888) – matematico italiano